Белое братство — общество светлой духовности, в противовес «».

 Великое белое братство — в эзотеризме и оккультизме синоним членов духовной иерархии, правителей земной цивилизации с высших духовных уровней; в трудах Блаватской называемых «» () или «» (), также «» (). Их  () носит эзотерический (потайной) характер.

Исторические
  — в Тулузе при епископе Фолькете (XIII век).

Современные
 Всемирное белое братство (Болгария, 1900) — синкретическое оккультно-религиозное учение.
 Белое братство (с 1990) — новое религиозное движение в Киеве.

См. также 
 Кут Хуми | Махатма | Махатма Мориа
 Санат Кумара
 
 Майтрея (значения)